Pata de mulo puede hacer referencia a:

 el queso de Villalón
 el queso pata de mulo
 el nombre común de la planta Tussilago (también pie de mulo)